FalleN — jogador profissional de Counter-Strike
Fallen (livro) — de ficção de Lauren Kate
Fallen (minissérie) — minisérie estado-unidense de 2006

Cinema 
Fallen (1998) — filme com Denzel Washington e John Goodman 
Fallen (2016) — filme de Scott Hicks

Música 
Fallen (álbum de Evanescence)
Fallen (álbum de Burzum)
Fallen (álbum de Stryper)
"Fallen" (canção) — da Mýa

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão